

Персоналії 

 Александер Флемінг (; 1881—1955) — шотландський бактеріолог, що відкрив пеніцилін
 Валентайн Флемінг (; 1882—1917) — член парламенту Великої Британії
 Віктор Флемінг (; 1889—1949) — американський кінорежисер.
 Вільяміна Флемінг (; 1857—1911) — жінка-астроном шотландського походження.
 Джеремі Флемінг (;  ?) — директор Головного управління урядового зв'язку, британського агентства з розвідки, кібербезпеки та безпеки.
 Джессі Флемінг (;  1998) — канадська футболістка.
 Джон Амброз Флемінг (; 1849—1945) — англійський вчений в області радіотехніки й електротехніки, член Лондонського королівського товариства (1892).
 Джон Маркус Флемінг (; 1911—1976) — англійський економіст, заступник директора науково-дослідного відділу Міжнародного валютного фонду.
 Евелін Флемінг (; 1885 —1964) — англійська світська левиця.
 Клас Флемінг (; 1592—1644) — шведський адмірал і член ріксрода.
 Норма Крокер-Флемінг (; 1934—2019) — австралійська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка (1956).
 Пауль Флемінг (; 1609—1640) — німецький поет епохи бароко.
 Пеггі Флемінг (;  1948) — американська фігурстка.
 Рене Флемінг (;  1959) — американська оперна співачка сопрано.
 Ронда Флемінг (; 1923—2020) — американська акторка та співачка.
 Сендфорд Флемінг (; 1827—1915) — канадський винахідник і інженер.
 Ян Флемінг (; 1908—1964) — британський письменник, автор романів про Джеймса Бонда.

Топонім 

 Флемінґ (округ, Кентуккі)
 Флемінг — місто, штат Колорадо
 Флемінг — місто, штат Міссурі
 Флемінг — місто, штат Нью-Йорк

Інше 
 Флемінг (кратер) — кратер на зворотному боці Місяця.
 Флемінг — британсько-американський драматичний мінісеріал